Glóbulo de Bok
Bart Bok
1983 Bok
Edward Bok Lewis
Bok (cratera marciana)

Desambiguação